Zámky mohou být:

 množné číslo od slova zámek
 Zámky – osada v Praze-Bohnicích
 Zámky (přírodní památka) – přírodní památka v Praze-Bohnicích
 Zámky (Jizerské hory) – hora v Jizerských horách
 Zámky (Vysoké Tatry) – vrchol ve Vysokých Tatrách

součást názvů
 Nové Zámky (rozcestník)

Související články 
 :Kategorie:Zámky
 Seznam zámků v Česku

Externí odkazy